Rückenmarksverletzungen oder Rückenmarksläsionen werden anhand des Ausmaßes der Schäden des Rückenmarks in drei Stadien eingeteilt. Sonderformen sind das Konus-Kauda-Syndrom und das Brown-Séquard-Syndrom.

Schweregrade

Commotio spinalis 
Die Commotio spinalis, auch Rückenmarkserschütterung genannt, ist die einfachste Verletzung des Rückenmarks. Sie tritt häufig bei kurzfristigen indirekten Gewalteinwirkungen auf die Wirbelsäule und den Spinalkanal auf. Es treten flüchtige neurologische Reiz- oder Ausfallserscheinungen auf, die maximal 48 Stunden andauern.
Der plötzlich eingetretene Funktionsausfall von Sensibilität, Reflexen und Motorik unterhalb bzw. distalwärts der Gewalteinwirkung ist (nach wenigen Stunden bis einigen Wochen) vollständig reversibel. Weder pathologisch noch radiologisch kann eine Verletzung des Rückenmarks nachgewiesen werden. siehe auch SCIWORA-Syndrom

Contusio spinalis 
Die Contusio spinalis, auch Rückenmarksprellung genannt, ist die zweitschwerste Verletzung des Rückenmarks. Sie lässt bei einer durch Gefäßzerreißung bedingten Blutung in die graue Substanz um den Spinalkanal das Bild einer Hämatomyelie entstehen. Dies führt zu unmittelbaren neurologischen Ausfällen, welche manchmal auch verzögert auftreten können. Es handelt sich um einen zum Teil nicht reversiblen, traumatischen Vorgang. Pathologisches Korrelat sind Ödem und axonale Schädigung.

Compressio spinalis 
Die Compressio spinalis, auch Rückenmarksquetschung genannt, ist  die schwerste Verletzung des Rückenmarks. Sie tritt häufig bei instabilen Wirbelkörperfrakturen aber auch bei (traumatischen) Bandscheibenvorfällen auf. Diese Art der Störung ist weitestgehend irreversibel, da Rückenmarksstrukturen zerstört werden.

Siehe auch 
 Querschnittlähmung
 Schleudertrauma

Literatur 

 P. A. Lim, A. M. Tow: Recovery and regeneration after spinal cord injury: a review and summary of recent literature. In: Ann Acad Med Singapore. 2007 Jan;36(1), S. 49–57. Review. PMID 17285186
 S. Rossignol, M. Schwab, M. Schwartz, M. G. Fehlings: Spinal cord injury: time to move? In: J Neurosci. 2007 Oct 31;27(44), S. 11782–11792. Review. PMID 17978014
 Wolfgang Seeger, Carl Ludwig Geletneky: Chirurgie des Nervensystems. In: Franz Xaver Sailer, Friedrich Wilhelm Gierhake (Hrsg.): Chirurgie historisch gesehen. Anfang – Entwicklung – Differenzierung. Dustri-Verlag, Deisenhofen bei München 1973, ISBN 3-87185-021-7, S. 229–262, hier: S. 251–254 (Rückenmarksläsionen).
 Jan M. Schwab, Klaus Brechtel, Christian-Andreas Mueller, Hans-Peter Kaps, Richard Meyerman, Hermann J Schluesener:  In: Dtsch Arztebl. 2004; 101(20), S. A-1422 / B-1183 / C-1137.
 B. K. Kwon, E. B. Okon u. a.: A systematic review of directly applied biologic therapies for acute spinal cord injury. In: Journal of neurotrauma. Band 28, Nummer 8, August 2011, S. 1589–1610, . doi:10.1089/neu.2009.1150. PMID 20082560. . (Review).

Weblinks 

 spinal cord injuries – emedicine.com
  – A Photographic Guide To Prehospital Spinal Care

Einzelnachweise 

Krankheitsbild in der Neurologie
Krankheitsbild in Orthopädie und Unfallchirurgie
Krankheitsbild in der Neurochirurgie